Tenisový turnaj ATP SA Tennis Open 2011 se konal ve dnech 30. ledna - 6. února v jihoafrickém Johannesburgu v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 series a byl součástí ATP World Tour 2011. Odměny činily 442 500 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 

  Feliciano López (1. kolo)
  Lu Yen-hsun (1. kolo)
  Janko Tipsarević (1. kolo)
  Kevin Anderson (vítěz)
  Florent Serra (1. kolo)
  Adrian Mannarino (semifinále)
  Rainer Schüttler (1. kolo)
  Michał Przysiężny (2. kolo)

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Horní polovina 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Scott Lipsky /  Rajeev Ram (finále)
  Dustin Brown /  Rogier Wassen (1. kolo)
  Johan Brunström /  Ken Skupski (1. kolo)
  Jamie Murray /  Alexander Peya ''(semifinále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 PAvouk čtyřhry

SA Tennis Open
Sportovní události v Jihoafrické republice
ATP World Tour 2011